Форца́но () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1914—1992) — итальянский режиссёр и сценарист.
  (род. 1960) — итальянский режиссёр.
  (род. 1946) — итальянская актриса.
 Форцано, Джоваккино (1884—1970) — итальянский драматург, либреттист и театральный деятель.